

Wydarzenia 

 Sofokles napisał Antygonę